Магомедов, Али Алиевич:
 Магомедов, Али Алиевич (род. 1949) — генерал-майор милиции, министр внутренних дел Республики Дагестан.
 Магомедов, Али Алиевич (род. 1953) — российский скульптор, народный художник Республики Дагестан.